

Cinema 
 Il cerchio – cortometraggio del 1996 diretto da Bruno Bigoni
Il cerchio (Dayereh) – film del 2000 diretto da Jafar Panahi
Il cerchio (Cirkeln) - film del 2015 diretto da Levan Akin

Teatro 
Il cerchio (The Circle) – opera teatrale di W. Somerset Maugham del 1921

Libri 
Il cerchio (The Circle) – romanzo di Dave Eggers del 2013

Altro 
Il Cerchio – cooperativa culturale e casa editrice italo-sammarinese

Pagine correlate 
Cerchio (disambigua)
Cerchi (disambigua)
Circle
The Circle